Marabia steht für:

 Marabia, Aldeia in der Gemeinde Dili, Osttimor
 Marabia (Stadtteil), historischer Stadtteil von Dili in der Aldeia Marabia, Gemeinde Dili, Osttimor
 Foho Marabia, Berg in der Gemeinde Dili, Osttimor